Hohlstein steht für:

 Hohlstein (1196 m), ein Berg im Bayerischen Wald
 Hohlstein (Rhön) (684,7 m), Berg in der Milseburger Kuppenrhön
 Hohlstein, deutscher Name des Dutý kámen (bis 379 m), Bergkamm im Lausitzer Gebirge, Tschechien

 Spicher Hohlstein, als Naturdenkmal geschützter Felsen in Spich, Stadt Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohlstein (Kammerbach), Karsthöhle am Nixenbach im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 deutscher Name von Skała in der Stadt- und Landgemeinde Lwówek Śląski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 wie vor: Schloss Hohlstein 

Siehe auch:
Hohl-Stein
Hohler Stein
Hohlenstein (Begriffsklärung)
Holstein (Begriffsklärung)
Hollstein